Der Kanton Essômes-sur-Marne ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 47 Gemeinden im Arrondissement Château-Thierry. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: 
 Fusion Artonges, La Celle-sous-Montmirail, Fontenelle-en-Brie und Marchais-en-Brie → Dhuys et Morin-en-Brie
 Fusion Baulne-en-Brie, La Chapelle-Monthodon und Saint-Agnan → Vallées en Champagne

Politik 

Essomessurmarne